Валерий Алексеевич Босенко (1 января 1927, Мариуполь, УССР, СССР — 19 марта 2007, Киев, Украина) — советский философ-марксист, профессор КГУ, специалист по материалистической диалектике и философским вопросам педагогики.

Биография 
Валерий Алексеевич Босенко родился в г. Мариуполе 1 января 1927 года в семье учителей. В 1946 году поступил на философский факультет Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко, где после окончания учебы работал на должности ассистента. В 1952—1962 годах работал доцентом кафедры диалектического и исторического материализма. С 1963 по 1993 год работал доцентом, профессором кафедры философии гуманитарных наук.

П. В. Копнин был руководителем кандидатской диссертации В. А. Босенко «Некоторые вопросы диалектики непрерывности и прерывности в движении» (1956). В 1968 году защитил докторскую диссертацию: «Диалектика как теория развития». Некоторое влияние на становление педагогических взглядов В. А. Босенко оказал С. Х. Чавдаров.

Начиная с 1994-го 8 лет преподавал в Киевском политехническом институте на кафедре философии. Пользовался большой популярностью у многих поколений студентов.

Широкую известность в среде философов, педагогов и широкого круга читателей приобрела его книга «Воспитать воспитателя» (1989), переизданная на Украине в 2004 году.
В. А. Босенко уделял большое внимание популяризации идей материалистической диалектики средствами философской публицистики. Его статьи печатались в газетах «Комсомольская правда», «Поиск», журналах «Коммунист», «Марксизм и современность».

В. А. Босенко дружил и активно сотрудничал с Ю. А. Ждановым, Э. В. Ильенковым, Л. К. Науменко. Был научным руководителем кандидатской диссертации выдающегося теоретика советской эстетики Анатолия Станиславовича Канарского.

Супруга и единомышленница — Леонида Сергеевна Горбатова. Кандидат философских наук, работала на кафедре этики и эстетики Киевского государственного университета, автор книги , в которой осуществлена одна из немногочисленных попыток рассмотрения проблем морали и нравственности с точки зрения материалистической диалектики.

Дети: Евгения и Алексей также закончили философский факультет Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко, оба стали кандидатами философских наук и преподавали философию в киевских вузах.

Умер В. А. Босенко 19 марта 2007 года в Киеве. Похоронен на Байковом кладбище.

Наследие 

Валерий Алексеевич Босенко внес огромный вклад в дело сохранения и развития диалектической марксистской традиции как в советские годы, так и после разрушения СССР. Его работы «Диалектика как теория развития» и «Актуальные проблемы диалектического материализма» стали классическими и были переизданы в 2001 году под общим названием «Всеобщая теория развития».

В. А. Босенко — автор нового и эффективного способа обучения — метода проблемных групп, который активно применялся и применяется его учениками и последователями в ходе преподавательской деятельности и при организации изучения диалектики. В разное время проблемные группы, построенные по системе Босенко, работали в Киеве, Мариуполе, Хмельницком, Виннице, Дрогобыче. Сейчас активно действуют несколько кружков в разных вузах Киева и два кружка в Москве.
Учениками В. А. Босенко числит себя группа во главе с В. Д. Пихоровичем (Киев).

Основные работы 
 До питання про діалектику взаємовідношення «вибуху» і «стрибка» в процесі руху. К., 1961;
 Диалектика как теория развития. К., 1966;
 Актуальные проблемы диалектического материализма. К., 1983;
 Воспитать воспитателя (над чем не работают и о чём не спорят философы). К., 1990;  
 Всеобщая теория развития. К., 2001. 
 Диалектика мстит за пренебрежение к ней. К., 2010. 
 Размышления по поводу и по существу

Примечания

Ссылки 
 Возняк В. С. Валерій Босенко як феномен української філософії // Українська філософська думка у контексті європейської філософії: матеріали науково-практичної конференції (19-20 травня 2011 р.): матеріали оповідей та виступів. — Івано-Франківськ: Софія-форте, 2011. с. 175—176.
 Додонова В.І. Про діалектичну діалектику Валерія Олексійовича Босенка. Філософи Донбасу Донецьк: Мидгарт, 2013. с. 142—160.
 Иващенко И. Без ультиматума. О книге В. А. Босенко «Диалектика мстит за пренебрежение к ней». 
 В. Д. Пихорович. «Памяти Валерия Алексеевича Босенко» 
 Рудь И. Восхождение к свободе (мое восприятие педагогических идей. Э. В. Ильенкова и В. А. Босенко). 
 Шкепу М. А. Изучение творчества Э. В. Ильенкова на философском факультете Киевского университета // Ільєнківські читання-2006: Матеріали 8 Міжнародної наукової конференції. — К.: НАУ, 2006. — С. 8-17.

Выпускники философского факультета Киевского университета
Преподаватели Киевского университета
Философы СССР
Философы Украины
Марксисты